Hacken bezeichnet
 eine einfallsreiche Experimentierfreudigkeit (mitunter englisch-deutsch häcken ausgesprochen); das Ergebnis ist ein Hack, siehe Hacker
 speziell im Bereich der Computersicherheit eine Tätigkeit, um einen Sicherungsmechanismus auszuhebeln, siehe Hacker (Computersicherheit)
 die manuelle Bodenbearbeitung, siehe Hackbau
 das Fällen von Bäumen und Zerlegen von Holz, siehe Axt
 Hacken (Kochen), ein zerkleinerndes Vorbereitungsverfahren in der Lebensmittelherstellung
 in der Verhaltensbiologie ein aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen (Hackordnung), siehe Rangordnung (Biologie)
 musizieren mit dem Hackbrett
 die Fersen

Hacken ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Hacken (* 1961), US-amerikanische Filmproduzentin

Hacken ist ein Ortsteil von:
 Hacken (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hacken (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Hacken (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:

 Hacke
 Haken
 Häkchen